Videojocs:
 Mortal Kombat (sèrie de videojocs), saga de videojocs de lluita d'u contra u
 Mortal Kombat (videojoc) (1992)
 Mortal Kombat II (1993)
 Mortal Kombat 3 (1995)
 Ultimate Mortal Kombat 3 (1995)
 Mortal Kombat Trilogy (1996)
 Mortal Kombat Mythologies: Sub-Zero (1997)
 Mortal Kombat 4 (1997)
 Mortal Kombat Gold (1999)
 Mortal Kombat: Special Forces (2000)
 Mortal Kombat Advance (2001)
 Mortal Kombat: Deadly Alliance (2002)
 Mortal Kombat: Tournament Edition (2003)
 Mortal Kombat: Deception (2004)
 Mortal Kombat: Shaolin Monks (2005)
 Mortal Kombat: Armageddon (2006)
 Mortal Kombat: Unchained (2006)
 Cinema:
 Mortal Kombat: The Journey Begins pel·lícula de dibuixos animats publicat per Threshold el 1995 com a seqüela no oficial a la pel·lícula del mateix any
 Mortal Kombat (pel·lícula), pel·lícula del 1995 basada en la saga de videojocs Mortal Kombat
 Mortal Kombat: Annihilation, pel·lícula del 1997, en el qual, és la continuació de la primera pel·lícula
 Mortal Kombat: Devastation, tercera pel·lícula de la franquícia que es llançà l'any 2008
 Televisió:
 Mortal Kombat: Defenders of the Realm, sèrie de dibuixos animats de l'any 1996 per la TV
 Mortal Kombat: Conquest, sèrie de televisió que va durar entre 1998 i 1999
 Miscel·lània:
 Mortal Kombat (còmics), còmics fets entre 1992 i 1997
 Mortal Kombat Kard Game, joc de cartes col·leccionables de l'any 1996